IMP steht für:
 Chrysler IMP, Pkw-Modell von Chrysler, siehe Chrysler Imperial
 Individual Meal Pack, die kanadische Version einer Einmannpackung
 Inosinmonophosphat, Geschmacksverstärker
 Institut für molekulare Pathogenese in Jena
 Institute of Molecular Pathology in Wien, siehe Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie
 Instituto Mexicano del Petróleo, Forschungsinstitut in Mexiko
 Interface Message Processor, Kommunikationsknoten im Arpanet
 Internet Messaging Program, E-Mail-Software
 Isle-of-Man-Pfund, Währung der Isle of Man
 Investigational Medicinal Product, ein Prüfarzneimittel
Informationsmodell der Polizei

I.M.P. steht für:
 Independent Moving Pictures Company, ein ehemaliges US-Filmstudio

Imp steht für:
 Fabelwesen, siehe Liste von Fabelwesen #Dämonen, Untote
 Imp Cyclecar, US-amerikanische Automarke
 Hillman Imp, britisches Automodell

Imp. steht für:
 Imperator, kaiserlicher Titel der Römischen Republik

Abkürzung